Шевро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Шевро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура